Barret steht für folgende geographischen Objekte:

in Frankreich:
 Barret (Charente), Gemeinde im Département Charente
 Barret-de-Lioure, Gemeinde im Département Drôme
 Barret-sur-Méouge, Gemeinde im Département Hautes-Alpes

in den Vereinigten Staaten:
 Barret (Kansas)

Barret ist der Familienname folgender Personen:

 Apollon Barret (1804–1879), französischer Oboist
 Arthur Barret (1836–??), US-amerikanischer Politiker
 Éric Barret (* 1959), französischer Jazzmusiker
 John Richard Barret (1825–1903), US-amerikanischer Politiker
 Paul Barret (1930–1993), französischer Fußballspieler und -trainer
 Pierre Barret (1936–1987), französischer Schriftsteller
 Thomas C. Barret (1860–1922), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Barrett

en:Barret